Pablo Ruiz peut faire référence à plusieurs personnalités remarquables :
 Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), dit Pablo Picasso, peintre, dessinateur et sculpteur espagnol.
 Pablo Ruiz (né en 1975), dit Pablito Ruiz, chanteur argentin.